Con il termine brewsterite ci si riferisce alle seguenti specie mineralogiche:
Brewsterite-Ba
Brewsterite-Sr